Барбара Раш (, род. , Денвер, США) — американская актриса. Обучалась в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, в то же время играя в одном из театров Пасадины. В 1951 году состоялся её кинодебют в фильме «Голдберги», а в 1954 году — стала лауреатом премии «Золотой глобус» в номинации «самый многообещающий новичок среди женщин» за роль в фантастическом фильме «Оно пришло из далёкого космоса». В последующие годы она появилась в фильмах «Капитан Лайтфут» (1955), «Больше чем жизнь» (1956), «О, мужчины, о, женщины!» (1957), «Молодые филадельфийцы» (1959), а к концу десятилетия почти полностью переместилась на телевидение. Среди её телевизионных работ роли в сериалах «Фламинго-роуд», «Пейтон Плейс», «Фантастический остров», «За гранью возможного», «Частный детектив Магнум», «Она написала убийство», «Все мои дети» и «Седьмое небо».

С 1950 по 1955 год Барбара Раш была замужем за актёром Джеффри Хантером, от которого родила сына Кристофера. Её вторым супругом был публицист Уоррен Коуэн, а третьим — Джим Грузальски.

Награды 
 Золотой глобус 1954 — «Самый многообещающий новичок среди женщин» («Оно пришло из далёкого космоса»)

Примечания

Ссылки 

Актрисы театра США
Киноактрисы США